Стивен Хант:
 Хант, Стивен Джон (род. 1954) — британский социолог и религиовед.
 Хант, Стивен Патрик (род. 1981) — ирландский футболист, участник чемпионата Европы 2012.